Federica de Prusia (en alemán, Friederike von Preußen; Berlín, 30 de septiembre de 1796-Dessau, 1 de enero de 1850) fue una hija del príncipe Luis Carlos de Prusia y de Federica de Mecklemburgo-Strelitz. Era un miembro de la Casa de Hohenzollern. Por su matrimonio con el duque Leopoldo IV de Anhalt-Dessau, se convertiría en duquesa de Anhalt-Dessau.

Familia 
Federica era el último vástago y única hija del príncipe Luis Carlos de Prusia y de su esposa, la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz. Su padre era uno de los hijos menores del rey Federico Guillermo II de Prusia. Debido a los posteriores matrimonios de su madre, Federica tendría muchos hermanastros, incluyendo al rey Jorge V de Hannover.

Familiarmente era llamada Filzis o Filsis.

Matrimonio y descendencia 
El 18 de abril de 1818, Federica contrajo matrimonio con el duque Leopoldo IV de Anhalt-Dessau en Berlín. Estaban comprometidos desde el 17 de mayo de 1816, ya que el enlace había sido concertado por la corte prusiana. Esta conexión dinástica era una expresión de las políticas pro-prusianas de Leopoldo.

Tuvieron seis hijos:

Federica murió el 1 de enero de 1850 en Dessau. Leopoldo moriría 21 años más tarde, el 22 de mayo de 1871.

Títulos y órdenes

Títulos 

 30 de septiembre de 1796-18 de abril de 1818: Su Alteza Real la princesa Federica Guillermina de Prusia.
 18 de abril de 1818-1 de enero de 1850: Su Alteza Real la duquesa de Anhalt-Dessau.
 27 de noviembre de 1847-1 de enero de 1850: Su Alteza Real la duquesa de Anhalt-Köthen.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Luisa. ()

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Princesas de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Duquesas de Anhalt por matrimonio
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Berlín
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX